Don't Think Twice (album) - muziekalbum van Waylon Jennings
 Don't Think Twice (film) - Amerikaanse film uit 2016
 Don't Think Twice, It's All Right - single van Bob Dylan